Сама́ра — река в Оренбургской и Самарской областях России, левый приток Волги (впадает в Саратовское водохранилище).

Длина — 594 км, площадь водосборного бассейна — 46,5 тыс. км². Среднегодовой расход воды — в 236 км от устья 47,2 м³/с. В устье реки расположен город Самара.

Характеристика 

Долина Самары асимметрична, шириной до 10—16 км. С левой стороны на всём протяжении долины пологие склоны, справа — долина ограничена возвышенностью.

Минерализация воды в Самаре составляет от 503,7 до 839,0 мг/л. Вода относится к гидро-карбонатному классу, кальциевой группе, но с повышенным содержанием сульфат-ионов. рН = 7,6.

Экологи относят воды реки к «умеренно-загрязнённым», основными загрязняющими веществами по разным исследованиям являются нитриты, фенолы, нефтепродукты, хлорорганические пестициды. В пробах воды в районе города Бузулук максимальные концентрации загрязняющих веществ составили: Pобщ — 588 мкг/л, нефтепродукты — 0,12 мг/л, фенолы — 0,003 мг/л, медь — 8,2 мкг/л. Однако, в настоящее время наблюдается улучшение качества воды из-за закрытия многих заводов, находящихся на берегах реки. Благодаря этому в Самаре возросла популяция рыбы. В реке водятся: лещ, карп, плотва, щука, окунь, судак, сом, голавль, ерш, уклейка, карась, чехонь. Из членистоногих: речной рак. По берегам реки много растительности, которая является хорошим нерестилищем для местных и проходных рыб.

Притоки 
По порядку от устья к истоку:

 25 км: Чёрная (лв.)
 44 км: Большой Кинель (пр.)
 111 км: овр. Ростоши (лв.)
 178 км: Безымянка (лв.)
 197 км: Колтубанка (пр.)
 222 км: Мойка (лв.)
 233 км: Боровка (пр.)
 239 км: руч. Резерв (пр.)
 269 км: Бузулук (лв.)
 276 км: Ток (пр.)
 327 км: без названия, у пос. Первомайского (лв.)
 344 км: Елшанка (пр.)
 348 км: Сорока (лв.)
 359 км: Маховка (пр.)
 362 км: Сорочка (лв.)
 373 км: Малый Уран (пр.)
 376 км: Елшанка (лв.)
 390 км: овр. Глинный (лв.)
 394 км: Маньяжка (лв.)
 405 км: Большой Уран (пр.)
 429 км: Красная (пр.)
 444 км: Крестовка (пр.)
 448 км: Ветлянка (лв.)
 457 км: Солдатка (пр.)
 478 км: Лебяжка (лв.)
 505 км: Платавка (пр.)
 535 км: Капитоновка (пр.)
 555 км: руч. Казачка (пр.)
 577 км: Грязнушка (пр.)

Происхождение названия 
Впервые название реки упоминается в записках секретаря арабского посольства и путешественника Ахмеда ибн Фадлана (921 год) как «Самур».

Существует множество версий о происхождении названия Самара. По одной из них, древний гидроним Самара возник в индоиранских или индоарийских диалектах ранних скотоводов со значением летняя река/вода.

Действительно, первая часть гидронима Самар/а/ восходит к индоиранской (арийской) основе *sama- со значением ‘полугодие, год; время года’; ср. др.-инд. sámā- с тем же значением ‘сезон’ и др.-иранск. *ham-, *hama- ‘лето (и осень?)’, мл.-авест. ham ‘лето’. Родственные слова в других индоевропейских языках — армянск. am ‘год, возраст’ и amaṙn ‘лето’, др.-ирл. sam, англ. summer (др.-англ. sumor), нем. Sommer (др.-верхненем. sumar), все со значением ‘лето’ — приводят к реконструкции индоевропейской основе в форме *s(e)ṃ(H)eh2, или *semā- (с распространителем *-ā), или *semer- (с распространителем *-r). Если последнее верно, название Samar могло возникнуть как топоним со значением ‘летовка, летнее (пастбище)’ и затем стать гидронимом для главной реки местности.

С другой стороны, вторую часть гидронима Samar можно трактовать не как суффикс(ы) -a/-r с неопределяемым значением, а в качестве индоевропейской основы *u̯er- / *u̯ēr- ‘течь (глагол); вода, река’. Указанное значение ‘вода’ сохранилось в древнеиндийском (санскр. vār-), тохарских (A wär, B war), лувийском (u̯a-a-ar), древнеисландском (vari) словах (сравните также латинское urina). Если ранние индоевропейцы действительно вкладывали во вторую часть гидронима Samar значение ‘вода, река’, то оно могло представлять собой вторичную этимологизацию.

Макс Фасмер высказывался о тюркском происхождении названия от ,  — мешок, чаша.

Есть и другие версии:
 от Самур (иран.) «бобр, выдра». Названия речек в бассейне Самары по этому зверьку и не единичны (Кондузла, Бобровка). Помимо географических и зоологических соображений, гипотеза не учитывает того факта, что изначальная форма гидронима — именно Самар, а не Самур;
 монгольское «самар» — «орех». О наличии ореховых зарослей в этих местах писал ещё Ахмед ибн Фадлан в X веке.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Притоки Волги, впадающие в Саратовское водохранилище
Реки Оренбургской области
Реки Самарской области